Das Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2003 war ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Damen in Casablanca. Es war als Turnier der Tier-V-Kategorie Teil der WTA Tour 2003 und fand vom 29. März bis 5. April 2003 statt.

Im Einzel gewann Rita Grande gegen Antonella Serra Zanetti mit 6:2, 4:6 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Gisela Dulko / María Emilia Salerni mit 6:3 und 6:4 gegen Henrieta Nagyová / Olena Tatarkowa.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Casablanca